Manlove ist der Familienname folgender Personen:

 Dudley Manlove (1914–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Joe J. Manlove (1876–1956), US-amerikanischer Politiker

Manlove bezeichnet außerdem:

 USS Manlove (DE-36), Zerstörer der US Navy im Zweiten Weltkrieg